Run Winschoten ist ein Volks- und Straßenlauf, der seit 1976 im niederländischen Ort Winschoten stattfindet. Der Hauptlauf ist ein 100-km-Ultramarathon. Darüber hinaus gibt es seit 1991 einen 10-mal-10-km-Ekiden, und 2002 wurde ein Marathon ins Programm genommen, der 2006 durch einen 50-km-Lauf ersetzt wurde.

Geschichte 
Der Lauf sollte ursprünglich eine einmalige Veranstaltung zum 60-jährigen Bestehen des Vereins AV Aquilo sein. Aufgrund des großen Erfolgs wurde sie dann jährlich durchgeführt, zunächst auf einer großen Runde und ab 1979 auf zwei 50-km-Runden. Nach einigen Jahren ging man zu vier 25-km-Runden und schließlich zu fünf 20-km-Runden über. Mangelnder Zuspruch der Athleten und eine zunehmende Überforderung des ausrichtenden Vereins führten dazu, dass 1991 die Stiftung Stichting Ultraloop Winschoten (STUW) gegründet wurde, die den Wettbewerb neu organisierte.

Von nun an wurde auf einem 10-km-Rundkurs im Zentrum von Winschoten mit Start und Ziel am Kulturzentrum De Klinker gelaufen. Der Erfolg stellte sich gleich bei der ersten Austragung ein, als Konstantin Santalow mit 6:26:20 h eine Weltjahresbestzeit lief. Im Jahr darauf wurde die Premiere der '100-km-Europameisterschaften' im Rahmen der Veranstaltung ausgetragen. Es siegte Jean-Paul Praet mit der Weltbestzeit von 6:16:41 h (Praet war zwei Jahre zuvor bei der Nacht von Flandern 6:15:30 h gelaufen, diese Zeit wurde jedoch international nicht anerkannt, da er den wegen der Apartheid gegen Südafrika verhängten Sportboykott gebrochen hatte und daraufhin von seinem Verband gesperrt wurde).

1995 wurden die 100-km-Straßenlauf-Weltmeisterschaften nach Winschoten vergeben. Den Titel bei den Frauen gewann Ann Trason mit der Weltrekordzeit von 7:00:48 h.

1992, 1993, 1994, 1999, 2001, 2002 und 2005 war Winschoten Schauplatz der '100-km-Europameisterschaften', 1995, 1997, 2000 und 2004 fanden hier die '100 km World Challenge' bzw. der '100 km World Cup' statt.

2007, 2011 und 2015 wurden hier sowohl die Welt- als auch die Europameisterschaften ausgerichtet.

Statistik 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS, DUV

100 km Streckenrekorde 
 Männer: 6:16:41 Std. |  1992  |  Jean-Paul Praet  |  BEL
 Frauen: 7:00:28  Std. |  2007  |  Norimi Sakurai  |  JPN

100 km Siegerliste

50 km Streckenrekorde 
 Männer: 2:53:48 Std. |  2015  |  Harm Sengers  |  NED
 Frauen: 3:30:37  Std. |  2016  |  Petra Pastorova  |  CZE

50 km Siegerliste

Marathon Streckenrekorde 
 Männer: 2:45:47 Std. |  2002  |  Wim Ogink  |  NED
 Frauen: 3:19:33  Std. |  2002  |  Ingrid Ijsebaert  |  NED

Marathon Siegerliste

Weblinks 
 Offizielle Website (niederländisch, englisch)

Einzelnachweise 

Ultramarathon
Laufveranstaltung in den Niederlanden
Sportveranstaltung in der Provinz Groningen
Oldambt (Gemeinde)
Gegründet 1976